San Justo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Justo (kommunhuvudort i Argentina, Buenos Aires), 
 San Justo (ort), Entre Ríos, 
 Departamento de San Justo (kommun i Córdoba), 
 Departamento de San Justo (kommun i Santa Fe), 
 San Justo (kommunhuvudort i Argentina, Santa Fe),

Spanien 

 San Justo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Avión (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 San Justo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar